Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1926 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 24 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Esna Boyd et Meryl O'Hara Wood battent Daphne Akhurst et Marjorie Cox Crawford en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1926
Australie Double dames
1926 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)